Терце́т, трёхстишие (от ) — строфа из трех стихов, обычно в рифмованном стихотворении.

Терцет является обязательным структурным элементом ряда твёрдых форм — в частности, сонета, терцин и вилланели; одиночным терцетом, построенным по особым правилам, завершается также секстина.

По-видимому, рифмованное трёхстишие было введено в практику мировой поэзии Данте и Петраркой, разработавшими структурные схемы терцин и сонета соответственно.

 Nel mezzo del cammin di nostra vita
 mi ritrovai per una selva oscura,
 ché la diritta via era smarrita.

 Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
 esta selva selvaggia e aspra e forte
 che nel pensier rinova la paura!
 (Данте Алигьери, Боже́ственная коме́дия, Ад, I, 1-6)

Применительно к нерифмованным стихотворениям и к самостоятельным трёхстрочным текстам (в частности, к хайку) в русской практике термин «терцет» обычно не употребляется.

Литература

Ссылки 
 Статья в Литературной энциклопедии

Строфика